Podmokly est un toponyme qui peut désigner :

Podmokly, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň ;
 Podmokly, une commune du district de Rokycany, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie